Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди женщин 1988 года прошёл с 30 марта по 8 апреля в Амстердаме.

Система проведения — круговая. 10 участниц, самая опытная — Барбара Грас (16-ый турнир).

Призовая тройка чемпионата 1987 года не изменилась.

Карен Ван Лит победила в третий раз подряд — это повторение самой длинной чемпионской серии в 16-летней истории розыгрыша национального титула (Барбара Грас - 1976, 1977, 1978). Вторая — чемпионка 1980 и 1985 годов Петра Полман, занявшая в прошлогоднем чемпионате третье место. Вице-чемпионка 1987, чемпионка 1984 года Лён Оттен — третья.

Результаты 
В случае равенства очков второй критерий — число побед, третий — Коэффициент Соннеборна — Бергера.

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

апрель 1988 года
март 1988 года
1988 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1988 году
женщины 1988
Спортивные соревнования в Амстердаме